Jan Kasprzycki (1858–1933) – ksiądz katolicki, duszpasterz polonijny w Chicago
 Jan Kasprzycki (ur. 1891) – żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Walecznych i 22 kwietnia 1938 pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Jan Kazimierz Kasprzycki (1895–1981) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, podinspektor Policji Państwowej, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości
 Jan Kazimierz Wojciech Kasprzycki (1912–1940) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, zamordowany w Charkowie

Uwagi

Przypisy